Shaki kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Darah-ye Shākī, periodiskt vattendrag, Ghazni, 
 Shikī, distrikt, Badakhshan,

Litauen 

 Šakiai (ort), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar